Sabran steht für:
 Sabran, Gemeinde im französischen Département Gard

Sabran ist der Familienname folgender Personen:
 César de Sabran († 1720), französischer Bischof
 Elzéar von Sabran (Elzéar de Sabran; 1285–1323), Heiliger
 Françoise Eléonore Dejean de Manville, Comtesse de Sabran (1749–1827), französische Salonnière
 Garsende de Sabran, Adlige und Trobairitz aus dem Limousin
 Jean Sabran (1908–1994), französischer Autor von Kinder- und Jugendbüchern sowie Drehbuchautor, siehe Paul Berna
 Lewis Sabran (Louis de Sabran; 1652–1732), Jesuit
 Rainou von Sabran (um 1155–1224), Graf von Forcalquier

Siehe auch:
 Şabran